Росан има више значења:
 Росан (Охајо)
 Росан (Северна Дакота)